SOHO:

 SOHO (бизнес) — малый офис/домашний офис (Small office/home office)
 SOHO (космический аппарат) — космический аппарат для наблюдения за Солнцем
 SOHO (мини-АТС) — мини-АТС Aria SOHO производства LG-Nortel
 SoHo — South Houston — район в Нью-Йорке
 Сохо — район в Лондоне